Deer Creek puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Ciudades, pueblos, villas y lugares designados en el censo

Deer Creek, lugar designado en el censo en Arizona;
Deer Creek, villa en el condado de Tazewell, Illinois;
Deer Creek, ciudad en el condado de Otter Tail, Minnesota;
Deer Creek, pueblo en el condado de Grant, Oklahoma;
Deer Creek, pueblo en el condado de Outagamie, Wisconsin;
Deer Creek, pueblo en el condado de Taylor, Wisconsin;

Municipios

Municipio de Deer Creek, en el Estado de Illinois;
Municipio de Deer Creek, en el condado de Carroll, Indiana;
Municipio de Deer Creek, en el condado de Cass, Indiana;
Municipio de Deer Creek, en el condado de Miami, Indiana;
Municipio de Deer Creek, en el condado de Mills, Iowa;
Municipio de Deer Creek, en el condado de Webster, Iowa;
Municipio de Deer Creek, en el condado de Worth, Iowa;
Municipio de Deer Creek, en el condado de Allen, Kansas;
Municipio de Deer Creek, en el condado de Phillips, Kansas;
Municipio de Deer Creek, en el Estado de Minnesota;
Municipio de Deer Creek, en el condado de Bates, Misuri;
Municipio de Deer Creek, en el condado de Henry, Misuri;
Municipio de Deer Creek, en el Estado de Ohio;
Municipio de Deer Creek, en el Estado de Pensilvania;